DJ Dado (уроджений Флавіо Даддадо (); нар. 6 січня 1967, Мілан, Італія) — італійський діджей і композитор з хорватським корінням, відомий насамперед своїм реміксом на саундтрек Марка Сноу до науково-фантастичного телесеріалу «Цілком таємно» і обробкою композиції Джорджо Мородера «Легенда про Вавілон». Також відомий реміксами на Boy George, Jean-Michel Jarre, Imperio. Dj Dado виконував музику в стилі дрім-хаус в період 1994—2004. І є одним з родоначальників цього жанру.

Дискографія

Альбоми 

 1995 · The Films Collection
 1998 . Greatest Hits & Future Bits

Сингли

Ремікси 

 Imperio — Atlantis (DJ Dado mix)
 Vasco Rossi — Rewind (D. J. Dado Fm First Cut) « Remix DJ Dado, Roberto Gallo Salsotto 1999»
 Jean-Michel Jarre — Oxygene 8 (DJ Dado Remix) 1997"

Примітки

Посилання 

 DJ Dado on Discogs 

Італійські музиканти
Статті з твердженнями без джерел більше 14 днів
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Італійські композитори
Музиканти за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Народились 1967
Народились 6 січня